Hermann Darsow ist der Name folgender Personen:

* Hermann Darsow († 1404), deutscher Kaufmann und Ratsherr
 Hermann Darsow († 1456), deutscher Ratsherr
 Hermann Darsow († 1517), deutscher Ratsherr